Джафна — город на севере Шри-Ланки, административный центр Северной провинции
 Джафна — полуостров на севере острова Шри-Ланка
 Джафна — лагуна у берегов одноимённого полуострова.
 Джафна — историческое государство, существовавшее в северной части острова Шри-Ланка с 1215 по 1619 годы